KVIK eller kvik har flere betydninger:
 Kvik (Elymus) - planteslægt i græsfamilien
 Almindelig kvik
 Hundekvik
 Kvik A/S - dansk producent af køkkener, garderober og badeværelses inventar
 Kvik (Splint & Co) - kendt tegneseriefigur
 Kvik (Matador) - grisehandlerens hund
 Roforeningen Kvik
 Svømmeklubben KVIK, Kastrup
 Kvik (roman fra 1994) - skrevet af den danske forfatter Boris Boll-Johansen

Se også
 Kvikk Lunsj - kiksechokolade